Кыз-биби́ () — традиционно почитаемое место, находящееся в Жондорском районе Бухарской области в Узбекистане. Раньше это место было прибежищем дервишского ордена ходжагонов.

История 
Возведение некрополя началось ещё во времена Шейбанидов и Аштарханидов, когда суфийские шейхи уже занимали в Бухаре важные государственные должности. Наиболее древняя часть некрополя представляет собой захоронение женской почитаемой Ага-и бузург, умершей в 1523 году. она была потомком пророка Мухаммада. Основные здания были построены в эпоху узбекских династий Шейбанидов и Аштарханидов в XVI—XVIII веках.

Деятельность Ага-и бузург была впервые изучена в XXI веке узбекистанской исследовательницей Г. Аминовой.

Ансамбль Киз-Биби включает мазар (почитаемое место для мусульман, обычно гробница или могила) Киз-Биби с мраморным надгробием, мечеть-ханака, чилля-хана (подземная келья для сорокадневного поста и уединенных молений), кухни, баня, кельи для паломников и помещения, где жили душевнобольные. Несмотря на то что ханака строилась поэтапно, и весь ансамбль был закончен лишь к XVIII веку.

Архитектурный памятник входит в «Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана».

Примечания

Литература 
 Aminova Gulnora, Removing the Veil of Taqiyya: Dimensions of the Biography of Agha-yi Buzurg (a sixteenth-century female saint from Transoxiana). Ph.D. thesis, Harvard university, 2009.

Галерея 

Всемирное наследие в Узбекистане
Некрополи
Бухарское ханство
Культурное наследие Узбекистана
Кладбища Узбекистана